Le tournoi du Maroc est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute à Rabat du 25 au .

Timea Bacsinszky remporte le simple dames. En finale, elle bat Marina Erakovic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Xenia Knoll et Aleksandra Krunić.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (ATP 2016)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Maroc
Sport au Maroc en 2016
Tennis en avril 2016